E464 ou E.464 peut faire référence à :
 E464, numéro E de l’hypromellose, un additif alimentaire ;
 FS E.464, une famille de locomotives électriques italiennes.